Kamerunomus är ett släkte av mångfotingar. Kamerunomus ingår i familjen Oxydesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Kamerunomus